Sárközy István

 Sárközy István (1759–1845) alispán, jogász, író, műfordító
 Sárközy István (1901–1987) huszáralezredes
 Sárközy István (1920–2002) zeneszerző

Sárközy István

 Sárközi István (1947–1992) olimpiai bajnok labdarúgó